Grotte se poate referi la:

 Grotte, Sicilia, comună în Provincia Agrigento, Sicilia 
 Grotte di Castro, comună în Provincia Viterbo, Lazio din Italia